Калёновка (до 1972 года — Сандуганка) — село в Снегуровском сельском поселении Черниговского муниципального района Приморского края России.

География 
Дорога к селу Калёновка идёт на восток от села Снегуровка. Расстояние до районного центра Черниговка около 49 км.

Население

Примечания 

Населённые пункты Черниговского района (Приморский край)
Переименованные населённые пункты России